Mitologia grega
 Ismênia — filha de Édipo e sua mãe Jocasta (ou, segundo algumas versões, filha de Édipo com outra mulher)
 Ismênia (filha de Asopo) — filha do deus-rio Asopo, e esposa de Argos Panoptes (por esta versão, ela é a avó de Io

Outros
 190 Ismene — asteroide

Desambiguação